Denumirea de Vodno se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vodno, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra;
 Vodno, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.